Андреа из Мурано () по документам известен с 1463 до 1512 гг.) — венецианский художник эпохи возрождения.

Малоизвестная биография 
Факты биографии художника известны мало и восстановлены за счёт архивных находок. Год рождения неизвестен, считается между 1440—1443 годами. Первое документальное упоминание о нём датировано 1463 годом, когда он работал с позолотой в церкви Сан-Заккариа.

По предположениям, Андреа де Мурано мог быть связан с художником Бартоломео Виварини (ок. 1430—1491). Известно, что оба художники в 1468 году совместно работали над картинами «Сцены жизни Авраама» для Скуолы Сан-Марко, ныне потерянными. Известно о существовании мастерской художника с 1472 года в Санта-Мария-Формоза, где работал и его брат Джироламо ди Джованни, так же занимавшейся резьбой по золоту. В 1480-е годы он работал на континенте в городке Кастельфранко, где делал композиции, известные в Венеции как «Святые беседы». Некоторое время работал в городе Тревизо.

Художественная манера 
Художественной манере художника присущи все черты венецианской школы эпохи раннего возрождения. Как и большинство картин венецианских художников того периода, произведениям Андреа да Мурано присущи торжественность, яркость красок. Указанием на непреодолимость средневековых черт были золотой фон алтарных образов и их неподвижность. Стилистика мастера колебалась в тех же пределах, что и стилистика братьев Виварини и художников семьи Беллини. Вместе с тем, вероятно, он также ориентировался на произведения Андреа Мантенья.

Избранные произведения 
 Полиптих «Мадонна со святыми и жертвователями», 1479 год
 «Св. Антоний», 1486 год
 «Алтарь Св. Бастьяна», 1484-1502 годы
 «Иоанн Евангелист»
 «Мадонна на троне со святыми Павлом и Петром, Николаем Мирликийским, Иоанном Крестителем», 1502 год.

Источники 
 Camillo Semenzato, ANDREA di Giovanni, detto Andrea da in Murano «Dizionario Biografico degli Italiani», Vol. 3, Treccani, 1961.
 Камилло Семенцато, биографическая справка, 1961 г.

См. также 
 Венецианская школа

Родившиеся в 1440-е годы
Художники Италии XV века
Художники Италии XVI века
Художники Венецианской школы
Умершие в XVI веке
Художники итальянского Возрождения